Miguel Arroyo puede referirse a las siguientes personas: 

 Miguel Arroyo (n. 1961), gimnasta cubano. 
 Miguel Arroyo Castillo (1920-2004), artista venezolano. 
 Miguel Arroyo Diez (1871-1935), político colombiano. 
 Miguel Arroyo Hurtado (1826-1892), político colombiano. 
 Miguel Arroyo Rosales (1966-2020), ciclista mexicano.